Kinta est un prénom féminin ;

 Kinta est un arrondissement de commune au Bénin ;
 Kinta, est une ville  dans l'État d'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Kinta est un district de l'État de Perak en Malaisie.